Слободское сельское поселение — муниципальное образование Бобровского района Воронежской области России.

Административный центр — село Слобода.

Население

Административное деление 
Состав поселения:
 село Слобода,
 хутор Заря,
 хутор Шестикурганный,
 хутор Шкарин,
 поселок Брагинского лесничества,
 поселок Висленского лесничества.

Примечания 

Муниципальные образования Бобровского района
Сельские поселения Воронежской области